Sonus (lat. für Klang, Geräusch) steht für:

 Sonus Festival, Electro-Festival Nahe der kroatischen Stadt Novalja
 Sonus Brass Ensemble, deutsches Blechbläserquintett
 Sonus030 (* 1989), bürgerlich Sonu Lal, deutscher Musikproduzent